1. Amateurliga 1950/51 steht für:
* 1. Amateurliga Bayern 1950/51
 1. Amateurliga Hessen 1950/51
 1. Amateurliga Nordbaden 1950/51
 1. Amateurliga Südbaden 1950/51
 1. Amateurliga Württemberg 1950/51